Biografies
 Papa Dionís I o Sant Dionís, papa de Roma el s. III.
 Sant Dionís de Corint (bisbe), bisbe de Corint 
 Sant Dionís d'Alexandria (bisbe) o Dionisi d'Alexandria, bisbe d'Alexandria.
 Sant Dionís l'Areopagita (Dionysius), erudit grec, membre del consell de l'Areòpag
 Sant Dionís de París, llegendari bisbe de París
Esglésies
 Basílica de Saint-Denis, abadia prop de París
 Col·legiata de Sant Dionís, col·legiata a Lieja
Geografia
 Saint-Denis, ciutat propera a París
 Saint-Denis (illa de la Reunió)
Festa
 festa de Sant Dionís, celebració popular de la ciutat de València i rodalia, cada 9 d'octubre